Oberkirch ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Oberkirch (Baden), eine Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Oberkirch (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberkirch (Trier), Ortsteil von Trier-Zewen, Rheinland-Pfalz
 in der Schweiz
 Oberkirch LU, eine Gemeinde im Kanton Luzern
 Oberkirch SO, eine Ortschaft auf der Gemeindegrenze zwischen Nunningen und Zullwil im Kanton Solothurn

Oberkirch ist der Familienname folgender Personen:
 Henriette von Oberkirch (1754–1803), Freundin der Prinzessin Sophia Dorothea von Württemberg

Siehe auch:
 Oberkirche
 Oberkirchen
 Obernkirchen